

Sigle
 Rassemblement du Peuple Togolais – partito politico togolese

Codici 
 rpt – codice ISO 639-3 della lingua rapting

Altro 
 RPT – abbreviazione di repeat/ripeti usata nel codice Morse